Segantini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Segantini (1858–1899), Schweizer Maler
 Gottardo Segantini (1882–1974), Schweizer Maler
 Mario Segantini (1885–1916), Schweizer Maler, Radierer und Bildhauer 
 Pietro Segantini (1940–1995), Schweizer Chirurg, Gebirgsmediziner